Jacob Dylan "Jake" Wood (Westminster, 12 de Julho de 1972) é um ator e comediante.

Filmografia
 1985 - EastEnders

Naturais de Westminster